Михайлова — жіноча форма прізвища Михайлов. Відомі носії:
 Михайлова Аліна Артурівна ( 1994) — українська волонтерка, медик-доброволець, громадська активістка. Депутатка Київської міської ради ІХ скликання.
 Михайлова Дарина Лаврентіївна — Даша Севастопольська — одна з перших військових сестер милосердя, героїня оборони Севастополя в Кримську війну 1853—1856 рр.
 Михайлова Дар'я Дмитрівна ( 1965) — російська актриса театру і кіно.
 Михайлова Євгенія Ісаївна — російський політичний і громадський діяч.
 Михайлова Катерина Павлівна — солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Михайлова Любов Іванівна (1953—2021) — український науковець, економіст, доктор економічних наук (2004), професор (2005), Заслужений працівник освіти України.
 Михайлова Людмила Миколаївна ( 1949) — український режисер по монтажу.
 Михайлова Світлана Володимирівна ( 1956) — радянська і російська актриса театру, провідна актриса Архангельського театру ляльок.
 Михайлова Світлана Романівна ( 1957) — український архівіст, краєзнавець.
 Михайлова Тетяна — естонська співачка, яка представляла Естонію на пісенному конкурсі Євробачення 2014 у Копенгагені, Данія.
 Михайлова Тетяна Володимирівна (1915—?) — українська радянська архітекторка.

Топоніми:
 Галя Михайлова (гора) або Погребина — гора в масиві Гриняви (Українські Карпати).
 Михайлова Гора — урочище, в минулому хутір, в Україні. Знаходиться на території села Прохорівка Канівського району.

Примітки